Бяконтово — название населённых пунктов.

Россия 
 Бяконтово — деревня в городском округе Мытищи Московской области.
 Бяконтово — деревня в городском округе Подольск Московской области.